Armeria (geslacht), geslacht van vaste planten uit de strandkruidfamilie
Armería (plaats), plaats in Mexico
Armería (gemeente), gemeente in Mexico